Петко Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Петко Иванов (1930 – 2019), агроном, учен
 Петко Иванов, актьор